Marx, családnév
 Karl Marx (magyarosan Marx Károly, 1818–1883), filozófus és közgazdász, szocialista teoretikus
 Marx, Karl Marxról elnevezett város Oroszországban, a Szaratovi területen a Volga mellett

Jegyzetek